

Cinéma 
 Gorp, film de 1980, de Joseph Ruben

Patronyme 
Henri-Nicolas Van Gorp (1756-1819), peintre français
 Jan Gerartsen van Gorp, connu sous son pseudonyme latinisé de Johannes Goropius Becanus
 Elke Van Gorp (1985-), footballeuse belge
 Corrie van Gorp(1942-2020), actrice néerlandaise

Toponymie 
 Gorp, hameau de la commune de Hilvarenbeek, aux Pays-Bas
 Gare de La Gorp, gare ferroviaire française située à Ambarès-et-Lagrave (Gironde)
 rue du Gorp à Toulouse

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme